Sonata per pianoforte n. 1 (Balakirev)
Sonata per pianoforte n. 1 (Beethoven)
Sonata per pianoforte n. 1 (Boulez)
Sonata per pianoforte n. 1 (Brahms)
Sonata per pianoforte n. 1 (Chopin)
Sonata per pianoforte n. 1 (Ives)
Sonata per pianoforte n. 1 (Mozart)
Sonata per pianoforte n. 1 (Prokof'ev)
Sonata per pianoforte n. 1 (Rachmaninov)
Sonata per pianoforte n. 1 (Schubert)
Sonata per pianoforte n. 1 (Schumann)
Sonata per pianoforte n. 1 (Šostakovič)
Sonata per pianoforte n. 1 (Skrjabin)
Sonata per pianoforte n. 1 (Tippett)